Боян може да се отнася за:
 Боян, българско мъжко име
 Боян, село в България, област Шумен, община Венец

Вижте също 
 Бояно – град и община в Италия, регион Молизе, провинция Кампобасо